Een Syrische familie die sinds 1970 de macht in Syrië in handen heeft:
Hafiz al-Assad (1930-2000), president van Syrië
Bashar al-Assad (1965), zijn zoon en sinds 2000 president van Syrië
Bassel al-Assad (1962-1994), militair en broer van Bashar
Maher al-Assad (1967), generaal en broer van Bashar
Rifaat al-Assad (1937), politicus en militair, broer van Hafiz
Kamel Assaad of Al-Assaad (1932-2010), een Libanees politicus